Mañana es Too Late es una canción del dúo de pop mexicano Jesse & Joy en colaboración con el reguetonero colombiano J Balvin incluida en su quinto álbum de estudio Aire (2020). Fue lanzado por la discográfica Warner Music Latina en abril del 2019 como el segundo sencillo oficial del álbum.

Lanzamiento 

El video musical fue dirigido por su hermano Jesse y Charlie Heat y se lanzó a YouTube un día después del estreno. Obtuvo alrededor más de 70 millones de reproducciones hasta la fecha.

Listas

Versión original

Lista de canciones 
Descarga digital

 'Mañana es Too Late' (feat. J Balvin) - 3:15

Referencias 

Sencillos de 2019
Sencillos de Jesse & Joy
Canciones compuestas por Joy Huerta